Русская Паевка — село Инсарского района Республики Мордовия. Является центром администрации Русско-Паевского сельского поселения

География 
Расположено на речке Паёвке, в 5 км от районного центра и 23 км от железнодорожной станции Кадошкино. Название-аналогия (поблизости находится с. Мордовская Паёвка).

История 
В «Списке населённых мест Пензенской губернии» (1869) Русская Паёвка (Кезино, Можаевка) — село казённое из 86 дворов (663 чел.) Инсарского уезда. По подворной переписи 1913 г., в Русской Паёвке было 145 дворов (878 чел.); церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, пожарная машина, 3 ветряные мельницы, кузница, 2 лавки. В конце 1930-х гг. были созданы колхозы «Парижская Коммуна», им. Мичурина, им. Сталина, с 1960 г. — объединённое хозяйство, с 2001 г. — СХПК «Россия». В современном селе — средняя школа, детсад, библиотека, Дом культуры, отделение связи, медпункт, магазин.

Население 

Население по данным переписи 2001 года составляло 393 человека, преобладающая часть — русские. По данным Всероссийской переписи 2010 года в селе проживало 326 человек (161 мужчин и 165 женщин); из них 200 человек трудоспособного возраста. Средний возраст — 39,8 лет.

Примечания

Литература 
 Сыгонин Н. И. Инсар. — Саранск, 1975; Кулясов М. П., Мишанин Ю. А. Инсар. — Саранск, 1999.
 Энциклопедия Мордовия, О. В. Котлова.

Ссылки 
  на сайте mordovia.info
  на сайте mnogolik-mordovia.mrsu.ru

Населённые пункты Инсарского района